Bittium asperum är en snäckart som beskrevs av William More Gabb 1861. Bittium asperum ingår i släktet Bittium och familjen Cerithiidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. a. asperum
 B. a. lomaense

Källor 

Snäckor
asperum